Ordet knop har flere betydninger:

 Knop (plantedel) – i botanik et uudsprunget blomster- eller skudanlæg

Daglig sprog
 Et fremspring på en overflade.
 En knude eller kugle.
 En filipens.
 Et rask og tjenstvilligt menneske.

Stednavn
 Knop (Vrads Sogn) – en bebyggelse i Vrads Sogn, Silkeborg Kommune

Se også
 Adventivknop – en biknop, der er uafhængig af bladstillingen